GN steht als Abkürzung für:

 Air Gabon (IATA-Code)
 Gastro-Norm, weltweit gültiges Rastermaßsystem für Lebensmittelbehälter in Gastronomiebetrieben
 Geldgeschichtliche Nachrichten, eine deutsche numismatische Zeitschrift
 Gendarmerie nationale, eine paramilitärische Polizeitruppe in Frankreich
 Glomerulonephritis, eine Nierenkrankheit
 Grafschafter Nachrichten, eine regionale deutsche Tageszeitung
 Great Northern Railway (Vereinigte Staaten), eine ehemalige Eisenbahngesellschaft
 GN Store Nord (Great Northern), eine dänische Unternehmensgruppe
 Guinea (Ländercode nach ISO 3166)
 ein Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers F. W. Berwick & Co. (1912)

GN als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Main-Kinzig-Kreis ohne die Sonderstatusstadt Hanau (für Gelnhausen)
 Großbritannien: Maidstone
 Niederlande: Ausländer, niederländisch: Geen Nederlander

G.N. steht für:
 G.N., ein ehemaliger britischer Hersteller von Automobilen (1910–1925)

gn steht für:
 Guaraní (Sprache), eine südamerikanische Sprache, nach ISO 639-1

.gn steht als Abkürzung für:
 .gn, die länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) Guineas

Abkürzung